Иоасаф (в миру Иосиф Александрович Рогозин или Рагозин; , село Ивановское-Прозоровских, Покровский уезд, Владимирская губерния — 1930-е) — деятель григорианского раскола, в котором имел титул архиепископа Астраханского, ранее обновленческий епископ.

Биография 
Родился 1 февраля 1890 года в селе Ивановском-Прозоровских Покровского уезда Владимирской губернии в семье губернского секретаря. Мануил (Лемешевский) ошибочно указывает на 1878 год рождения.

Его отец, потомственный дворянин Калужской губернии, рано скончался. С юных лет находился под духовным руководством старца Нила из Оптиной пустыни.

В 1911 году окончил Калужскую Николаевскую классическую гимназию и поступил в третий класс Калужской духовной семинарии, которую окончил в 1915 году и поступил в Казанскую духовную академию.

2 декабря 1917 года принял монашество. 10 декабря того же года рукоположён в сан иеродиакона. В 1918 году был рукоположён в сан иеромонаха.

В 1919 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия, будучи в сане иеромонаха.

В 1922 году уклонился в обновленчество. 28 октября 1923 году в Москве обновленческими архиереями хиротонисан во епископа Мензелинского, викария Уфимской обновленческой епархии. Указание Мануила (Лемешевского) на то, что он был рукоположен в епископа ещё до ухода в обновленчество, неверны, что следует в частности из работ современного исследователя обновленчества Валерия Лавринова.

Как следует из доклада епископа Иоанна (Пояркова) Патриарху Тихону, вместе с обновленческим епископом Петром Савельевым прибыл в Уфу, но «встретили их только в силу необходимости очень холодно и сами обновленцы. Епархиальное Управление, как полагается, использовало их во всей мере и обратило оных даже не в „первых среди равных“, а просто в работников по обновленческому делу».

6 февраля 1924 года назначен обновленческим епископом Сергиевским, викарием Московской обновленческой епархии.

12 февраля того же года назначен епископом Бирским, викарием и временным управляющим Уфимской обновленческой епархии.

В июне 1924 года был участником Всероссийского обновленческого предсоборного совещания.

20 июня 1924 года почислен на покой, после чего переходит в ведение Всеукраинского обновленческого синода.

2 августа того же года решением Всероссийского обновленческого синода запрещён в священнослужении.

Согласно данным Мануила (Лемешевского) в 1924 году принёс покаяние и, как архиерей старого поставления, принят в сущем сане. Вскоре назначен епископом Владивостокским, в том же 1924 году был некоторое время епископом Кашинским, викарием Тверской епархии. Затем вторично уклонился в обновленческий раскол.. Однако эти данные недостоверны.

В том же году был восстановлен обновленцами в служении и назначен епископом Сумским, викарием Харьковской обновленческой епархии с кафедрой в Троицкой церкви города Сумы.

В ноябре 1924 года был участником Всеукраинского обновленческого предсоборного совещания.

В мае 1925 года был участником Второго всеукраинского обновленческого помесного собора.

14 мая 1925 года постановлением Всероссийского обновленческого синода назначен епископом Вятским и Слободским, председателем Вятского обновленческого епархиального управления, с возведением в сан архиепископа.

По приезде в Вятскую епархию епископов Павла (Борисовского) и Виктора (Островидова) сразу разослал по обновленческим викариатам в Советском, Яранском, Уржумском, Халтуринском районах «Оповещение»: «Вернувшиеся из ссылки бывшие Вятские епископы Павел Борисовский и Виктор Островидов вполне определённо и сознательно встали опять на путь объединения общественных реакционных сил, враждебных к советскому правительству нашей Республики»

3 июня того же года назначен епископом Полтавским и Переяславским, председателем Полтавского обновленческого епархиального управления, с кафедрой в Успенском соборе Полтавы.

В октябре 1925 года был участником обновленческого «III Всероссийского Поместного Собора» (второго обновленческого).

20 июля 1926 года назначен епископом Купянским, председателем Купянского обновленческого епархиального управления с кафедрой в Покровском соборе Купянска.

25 января 1927 года постановлением Всероссийского обновленческого Синода уволен на покой с запрещением в священнослужении за самовольное оставление Вятской епархии. 1 февраля того же года запрещение было снято и разрешён переход в ведение Всеукраинского обновленческого Синода.

В мае того же годы был участником Всеукраинского предсоборного совещания.

В том же году назначен временным управляющим Каменец-Подольской обновленческой епархии, а 20 мая 1928 года утверждён архиепископом Каменец-Подольским, председателя Каменец-Подольского обновленческого епархиального управления с кафедрой в Казанском соборе Каменца-Подольского.

В мае 1928 года был участником третьего всеукраинского обновленческого поместного собора.

28 сентября 1928 года назначен архиепископом Волынским и Житомирским, председателем Волынского обновленческого епархиального управления, с кафедрой в Преображенском соборе Житомира.

В октябре 1930 года перешёл в ведение Всероссийского обновленческого поместного синода и назначен архиепископом Козловским, председателем Козловского обновленческого епархиального управления, с кафедрой в Никитской церкви города Козлова.

7 мая 1931 года почислен на покой. 10 июня 1931 года за деспотизм, нетрезвость и ослушание обновленческому Синоду был исключён из числа обновленческих архиереев.

В 1931 году перешёл в григорианский раскол, войдя в юрисдикцию Временного Высшего Церковного Совета. С июня 1931 по 1932 год управлял григорианской Астраханской епархией.

Дальнейшая судьба неизвестна. По-видимому был репрессирован в 1930-е годы.

Примечания 

Умершие в 1930-е годы
Магистры богословия
Обновленческий епископат
Участники григорианского раскола